Tavitian (în ) este un nume de familie românesc de origine armeană, purtat de:
 Bernard Tavitian
 Harry Tavitian (n. 1952), pianist de jazz și cântăreț român

Numele înseamnă "fiul lui David" în armeană, făcându-l echivalentul lui Davidson.

Nume de familie românești